Tweede klasse 1958-59 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1958/59, over het Nederlandse voetbal